Звейндрехт:
 Звейндрехт — коммуна и деревня в Бельгии.
 Звейндрехт — город и община в Нидерландах.